Josie and the Pussycats (strip), een stripserie.
Josie and the Pussycats (serie), een televisieserie gebaseerd op deze strip.
Josie and the Pussycats (film), een film gebaseerd op deze strip.